Jerry West kan syfta på:

 Jerry West (basketspelare)
 Jerry West (författare)